Tauriac, commune française de la Gironde
 Tauriac, commune française du Lot
 Tauriac, commune française du Tarn

Voir aussi 

Tauriac-de-Camarès, commune française de l'Aveyron
Tauriac-de-Naucelle, commune française de l'Aveyron

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France